Angstwurm ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Angstwurm (* 1936), deutscher Neurologe und Hochschullehrer
 Theodor von Angstwurm (1826–1893), bayerischer Generalleutnant